Louville bezeichnet:

 Charles Auguste d’Allonville de Louville (1664–1731), französischer Offizier und Beamter
 Jacques d’Allonville de Louville (1671–1732), französischer Astronom und Mathematiker
 Louville (Mondkrater), benannt nach Jacques d’Allonville de Louville
 Louville-la-Chenard, französische Gemeinde bei Chartres im Departement Eure-et-Loir